Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Robin White che hanno battuto in finale Raffaella Reggi e Elna Reinach 6–4, 7–6(2).

Teste di serie 

 Zina Garrison /  Helena Suková (primo turno)
 Gigi Fernández /  Robin White (campionesse)

 Mary Joe Fernández /  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Brenda Schultz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1989